est un nom porté par plusieurs souverains et nobles européens :

  (893-911), dit « l'Enfant », roi de Francie orientale de 899 à 911 ;
  (921-954), dit « d'Outremer », roi des Francs de 936 à 954 ;
  (1200-1227), landgrave de Thuringe de 1217 à 1227 ;
  (1282-1347), duc de Bavière de 1317 à 1347 et empereur romain germanique de 1328 à 1347 ;
  (1412-1450), comte de Wurtemberg de 1419 à 1450 ;
  (1424-1449), électeur du Palatinat de 1436 à 1449 ;
  (1537-1604), landgrave de Hesse-Marbourg de 1567 à 1604 ;
  (1539-1595), duc de Nevers de 1565 à 1595 ;
  (1837-1892), grand-duc de Hesse de 1877 à 1892.

Louis 04